Suisse Open Gstaad 2009 — 42-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 26 июля по 2 августа.

Первым сеянным в одиночном турнире был Станислас Вавринка (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Suisse Open Gstaad

 Мировой Тур ATP 2009

 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Швейцария
Теннис
Июль 2009 года
Август 2009 года
2009